Brzeźce peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Brzeźce, village dans la voïvodie de Lublin
 Brzeźce, village dans la voïvodie de Mazovie
 Brzeźce, village dans la voïvodie d'Opole
 Brzeźce, village dans la voïvodie de Silésie